Spökskepp, engelska: Ghost ship, kan syfta på:

Spökskepp – ett overgivet fartyg eller 
Spökskepp (diktsamling) – av Harry Martinson från 1929
Spökskepp (musikalbum) – av Staffan Hellstrand från 2007
Spökskeppet – ett skeppsvrak som hittades strax utanför Gotska Sandön

Se även

Ghost Ship